A Sporting Clube de Portugal egy portugál futsalcsapat, a Sporting CP egy szakosztálya, az UEFA-futsal-bajnokok ligája 2018-2019-es, valamint 2020-2021-es szezonjának győztese.

Eredmények

Nemzeti

Liga I
  Bajnok (15): 1990–91, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1998–99, 2000–01, 2003–04, 2005–06, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18
  Ezüstérmes (9): 1995-96, 1997-98, 1999-2000, 2002-03, 2004-05, 2006-07, 2011-12, 2014-15, 2018-19
  Bronzérmes (1): 2007-08

Portugál Kupa
  Győztes (8): 2006, 2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020
  Döntős (2) 1998, 2002

Portugál Ligakupa
  Győztes (3): 2016, 2017, 2021
  Döntős (2) 2018, 2020

Portugál Szuperkupa
  Győztes (9): 2001, 2004, 2008, 2010, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019
  Döntős (4) 1999, 2006, 2011, 2016

Nemzetközi

  UEFA-futsal-bajnokok ligája
  Győztes (2): 2018-19, 2020-21
  Döntős (3) 2011-11, 2016-17, 2017-18

Jelenlegi játékosok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Sporting CP

Sporting CP
Futsalcsapatok